Натуральне число 986
 986 рік до нашої ери
 986 рік нашої ери